Дунафёльдвар () — город в центре Венгрии, в медье Тольна. Население — 9 320 жителей. Дунафёльдвар расположен на правом берегу Дуная примерно в 15 километрах к югу от Дунауйвароша. Через город проходит шоссе Будапешт — Сексард.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии